Le district d'Hildesheim (en allemand : ) est un ancien district de la province de Hanovre puis de Basse-Saxe. Son chef-lieu était Hildesheim. Le territoire du district recouvrait l'ancienne principauté épiscopale d'Hildesheim (allemand : Fürstentum Hildesheim), l'ancienne principauté de Göttingen (allemand : Fürstentum Göttingen), l'ancienne principauté de Grubenhagen (allemand : Fürstentum Grubenhagen) et l'ancien comté d'Hohnstein (allemand : Grafschaft Hohnstein).

Présidents du district 
 1885–1899: 
 1899–1904: 
 1904–1919: 
 1919–1922: 
 1922–1927: 
 1927–1933: 
 1933–1937: Hermann Muhs
 1937–1939: 
 1939–1945: 
 1971–1978: 

Ancien district en Prusse
Ancien district en Basse-Saxe
Division administrative fondée en 1885
Division administrative disparue en 1978
Hildesheim district
Histoire d'Hildesheim